

Малинники — село, Пуховицький район, Мінська область

Малинники — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Малинники — присілок, Сергієво-Посадський міський округ, Московська область